Нетце:

 Нетце — коммуна в Германии.
 Нетце (приток Ильменау) — река в Германии, протекает по земле Нижняя Саксония.
 Нетце (приток Эдера) — река в Германии, протекает по земле Гессен.